Il Consorzio di bonifica Garda Chiese è un ente pubblico economico appartenente al sistema regionale della Lombardia, costituito con D.p.g.r. Lombardia 6 agosto 2012, n. 7170, ai sensi dell’art. 2, 9° co., della L.R. Lombardia 28 dicembre 2011, n. 25 che ha assunto, con decorrenza dal 15 novembre 2012, le funzioni dei soppressi consorzi Alta e Media Pianura Mantovana e Colli Morenici del Garda.

Comprensorio 
Il consorzio di bonifica Garda Chiese opera nel comprensorio interregionale n. 8 «Destra Mincio», di cui alla D.g.r. Lombardia 8 febbraio 2012, n. IX/2994, come modificato dall’Intesa interregionale Lombardia-Veneto 6 febbraio 2014, ratificata con L.R. Lombardia 16 aprile 2014, n. 15 e L.R. Veneto 19 giugno 2014, n. 19, su un territorio della superficie complessiva di ha 75.645,9611, che interessa la Regione Lombardia e la Regione del Veneto, così distinto:

Regione Lombardia 
Provincia di Mantova: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Marcaria, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Rodigo, Solferino, Volta Mantovana.

Provincia di Brescia: Acquafredda, Desenzano del Garda, Fiesse, Lonato del Garda, Pozzolengo, Sirmione.

Provincia di Cremona: Isola Dovarese.

Regione Veneto 
Provincia di Verona: Valeggio sul Mincio.

Statuto, finalità e funzioni

Statuto 
Lo statuto del Consorzio di bonifica Garda Chiese è stato approvato con D.g.r. Lombardia 19 maggio 2017, n. 6621.

Finalità 
Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell’uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell’attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, della promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo, sulle tematiche della bonifica, delle risorse idriche e del suolo, il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Funzioni  
Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 76 della L.R. n. 31/2008 e successive modifiche e integrazioni, esercita nell’ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale; provvede alla elaborazione, nell’ambito delle proprie competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale; adotta e attua il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e il piano di riordino irriguo.
Il Consorzio provvede, altresì, alla progettazione e alla esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse consortile, che verrà gestita dal Consorzio, con particolare riferimento a:
a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
d) le opere di cui all’articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica agraria;
f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);
h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell’ambito dei comprensori di bonifica secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico;
il Consorzio provvede altresì:
j) alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
k) alla promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
l) alla realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
m) alla attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 76, della l.r. n. 31/2008, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l’irrigazione e le risorse acqua e suolo;
n) agli interventi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
o) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione, all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti del consorzio, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni e alla riduzione in pristino stato dei luoghi;
p) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell’art. 85, comma 5, della l.r. n. 31/2008;
q) ad assumere, dalla data di soppressione o scioglimento disposti con specifico provvedimento della Regione Lombardia, le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi idraulici per le opere di quarta e quinta categoria e non classificate, nonché di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colo e irrigue che si esercitano nell’ambito del comprensorio consortile;
r) alla promozione e attuazione di iniziative e di interventi per l’attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell’attività  di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;
s) all’espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia previsto dall’articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
t) all’espressione di parere sul documento di polizia idraulica per l’individuazione del reticolo idrico minore di cui all’art. 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancata espressione del parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l’autorità competente potrà comunque dare seguito alle attività finalizzate dall’individuazione del reticolo;
u) alla progettazione e alla esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi;
v) alla esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l’intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
w) alla esecuzione, a spese dei proprietari, delle opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l’esecuzione delle stesse nei termini stabiliti, a termini di legge 12 febbraio 1942, n. 183;
x) previa convenzione con la Regione, alla realizzazione e alla relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all’articolo 77 della l.r. n. 3/2008 che interessano corsi d’acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2016, n. 4;
y) all’erogazione convenzionata di servizi agli enti locali e degli enti del sistema Regione per la progettazione di opere pubbliche, per la redazione di piani, per la formazione degli elenchi dei corsi d’acqua del reticolo minore, nonché per la gestione del reticolo idrico minore stesso e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
z) a vigilare sull’adempimento da parte di terzi delle direttive e sull’attuazione delle attività e degli interventi stabiliti nel piano generale di bonifica, nei programmi triennali dell’attività di bonifica e di irrigazione, nei piani e programmi regionali, nel piano comprensoriale e nel piano irriguo e in generale sulle attività e le opere attinenti la bonifica e l’irrigazione;
aa) a promuovere iniziative per valorizzare la competitività e l’economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere lo sviluppo socio-economico, territoriale e ambientale del comprensorio, coordinando le attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni svolte dalla Regione, dagli Enti locali e dagli Enti del Sistema Regione per la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione del territorio;
bb) a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione, dalle convenzioni di cui all’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, nonché dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi dello Stato, della Regione, degli Enti del Sistema Regione, dell’Autorità di bacino, dell’AIPo, nonché degli enti locali.

Voci correlate 
 Canale Arnò

Collegamenti esterni 
 
 Sito del Consorzio di bonifica Garda Chiese

Enti pubblici della Lombardia